De komst van Joachim Stiller kan verwijzen naar:

De komst van Joachim Stiller (boek), een boek van Hubert Lampo
De komst van Joachim Stiller (televisieserie), een op het boek van Hubert Lampo gebaseerde televisieserie